Émile Mazaud (1884-1970), dramaturge français ;
 Pierre Mazaud (1888-1956), député de l'Ariège de 1930 à 1932 ;
 Robert Mazaud (1906-1946), pilote automobile qui s'est tué au Grand Prix de Nantes 1946.